La uruguaya, el término puede hacer referencia a: 

La uruguaya (2016), libro de Pedro Mairal.
La uruguaya (2021), película dirigida por Ana García Blaya. 
La Uruguaya (1853), fábrica uruguaya.